Hrvatska:
 Pasjača (Konavle), plaža u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Srbija:

 Pasjača (Prokuplje, Srbija), naselje u općini Prokuplje
 Pasjača (Niš, Srbija), naselje u općini Niš